Ансго де Пушей  (; fl. 1063 — 1093), — нормандский рыцарь  второй половины XI в., один из главных соратников графа Рожера де Отвиля во время нормандского завоевания сицилийского эмирата.

История 

Родом из области Пушей (, ), в восточной части герцогства Нормандия, примерно в тридцати километрах к северо-востоку от Руана. Время появления в Италии неизвестно. Принимал участие в нормандском завоевании Сицилии. В 1063 году, командовал одним из отрядов нормандских рыцарей во время битвы при Черами наряду с Русселем де Байолем  и Серло Отвильским. В этом бою, 136 рыцарей-норманнов победили армию из 50 000 мусульман.

Служа братьям Рожеру, графу Сицилии и Роберу Гвискару, графу Апулии и Калабрии, Ансго стал важной персоной при графском дворе в Палермо. В 1071 году совместно с Серло Отвильским получил во владение половину Сицилии, завоевание которой еще не было завершено. 

В 1079 прославился во время штурма Таормина армией графа Рожера Сицилийского. 

Последнее упоминание об Ансго относится к январю 1093, когда последний подписал от имени графа Рожера свидетельство, учреждающее аббатство Святой Троицы в Милето (Калабрия).

Примерно в то же время появляется упоминание некого Хуго де Пушей (Hugo de Pucheuil, Hugo de Puteolis), барона при графском  дворе в Палермо, возможно бывшего братом либо сыном Ансго.

Примечания 
Примечания

Сноски

Источники 
  Малатерра, Гоффредо De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius (www.thelatinlibrary.com), 1099. 
 Шаландон, Фердинанд, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. Paris : A. Picard. 1907. 
 Léon-Robert Ménager, Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile  .

 Внешние ссылки 
  Arisgot du Pucheuil, dans : Roberto il Guiscardo e il suo tempo: atti delle prime giornate normanno-sveve'', Università di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Dedalo, 1991.  

Рыцари
Средневековая Италия
История Сицилии